Tranzicija (latinski: transire preći, prelaziti) je pojam koji može imati više značenja.

Društvene nauke 

 društveno-ekonomske promene: prelazak feudalizma u kapitalizam, prelazak monarhije u republiku;
 reformske promene  (prelazak iz Druge republike u Treću republiku, prelaz iz katoličanstva u protestantizam...);
 prelaz u razne faze društvenog poretka (iz državnog kapitalizma u liberalni kapitalizam, iz državnog socijalizma u samoupravni socijalizam, iz liberalnog kapitalizma u globalni monopolizam centara financijske i privredne moći, prelaz kolonijalizma u neokolonijalizam);
 obnova prethodnih poredaka (restauracija monarhije, restauracija feudalizma, restauracija kapitalizma ("tranzicijske zemlje", države koje su u  prelazu (povratku) iz planske privrede u "tržišnu privredu " i u tranziciiji društvenog ili državnog vlasniŝtva u privatno (povratak socijalizma u kapitalizam);
 pokušaj da se uz pomoć znanja i modernizacije premosti vekovni civilizacijski jaz između razvijenih i nerazvijenih zemalja u relativnom kratkom vremenskom roku od jednog do nekoliko desetleća;
 demografska tranzicija, proces promena reprodukcije stanovniŝtva u pojedinim zemljama ili regionima.

Prirodne nauke 

 Tranzicija materije, promena hemijskih i fizičkih svojstava ili stanja tvari
 Energetska tranzicija, prelaz sa neobnovljivih izvora energije na obnovljive (ekološka tranzicija)

Biologija 
 Tranzicija (genetika), tačkasta mutacija koja menja purinski nukleotid u drugi purin (A ↔ G) ili pirimidinski nukleotid u drugi pirimidin (C ↔ T)
 Tranzicioni fosil, bilo koji fosilizovani ostaci životnog oblika koji pokazuju karakteristike dve različite taksonomske grupe

Medicina 

 rodna tranzcija, prelaz iz muŝkog roda u ženski i obratno (transgenerička tranzicija),
 polna tranzicija s hormonalnom terapijom i hirurŝkom intervencijom uz psihološku pomoć

Astronomija 
Tranzicija Venere (prelaz preko sunčevog diska) i tranzicija zvezdinih planeta preko svetlosti zvezzda

Umetnost 

 Istorijski prelaz iz jednog umetničkog stila u drugi (napr. tranzicija renesansa u barok ili modernizma u postmodernizam) ili lična tranzicija umetnika (napr. Pikasova tranzicija iz ružičaste i plave faze u kubističku i apstraktnu fazu)
 muzička tranzicija, modularni prelaz melodija ili tonaliteta u jednoj kompozicji

Sport 

 Taktička tranzicija u kolektivnim sportovima

 Tranzicioni šampionat, muški profesionalni golf turnir na PGA turniru